Plusieurs villes possèdent une rue du Corbeau :

Belgique 
 Rue du Corbeau à Bruxelles
 Rue du Corbeau à Dison
 Rue du Corbeau à Louvain-la-Neuve
 Rue du Corbeau à Seraing

France 
 Rue Corbeau à Paris, ancien nom de la rue Jacques-Louvel-Tessier

Notes et références 

Corbeau Rue